WOS steht für:

 Flughafen Wŏnsan in Nordkorea (IATA-Code)
 Wizards of OS, eine Konferenzreihe
 Westlandse Omroepstichting (offiziell Stichting WOS), ein niederländischer, öffentlich-rechtlicher Rundfunksender

WOS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Freyung-Grafenau (für Wolfstein)
 Polen: Powiat Ostrołęcki in der Woiwodschaft Masowien

WoS steht für:

 World of Spectrum, eine Website, die Material zum Heimcomputer Sinclair ZX Spectrum sammelt
 Web of Science, eine Online-Datenbank

W-OS steht für:

 Wald-Oberschule, eine Schule in Berlin

Wos ist der Nachname von:
Larry Wos (* 1930), US-amerikanischer Informatiker und Mathematiker

WOS